Эйхен — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эйхен, Александр Фёдорович (1818—1846) — русский художник, сын Ф.Я. Эйхена.